Гређани могу бити:

 Гређани (Стара Градишка), насељено мјесто у општини Стара Градишка, Република Хрватска
 Гређани (Топуско), насељено мјесто у општини Топуско, Република Хрватска